Жемчужин — русская фамилия; имеет женскую форму Жемчужина.

 Известные носители 
 Жемчужин, Борис Алексеевич (1896—1918) — русский революционер, большевик, журналист, активный участник событий Октябрьской революции.
 Жемчужин, Георгий Георгиевич (1929—2015) — советский и российский дирижёр, дирижёр Московского академического Музыкального театра, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Жемчужина 
 Жемчужина, Полина Семёновна (первоначальное имя Перл Семёновна Карпо́вская; 1897—1970) — советский партийный и государственный деятель, супруга Вячеслава Михайловича Молотова.